René Eisner (* 2. September 1975 in Voitsberg) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Steirischen Fußballverbandes und gehört der Gruppe West des steirischen Schiedsrichterkollegiums an. Von 2010 bis 2015 gehörte Eisner der Liste der FIFA-Schiedsrichter an.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Am 20. April 2000 legte René Eisner die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab. Nachdem er anfänglich wegen seiner aktiven Tätigkeit als Fußballspieler nur Nachwuchsspiele leiten durfte, kam er im Frühjahr 2001 bereits bei Spielen von Kampfmannschaften in unterklassigen Spielen zum Einsatz. Eisner beendete im Sommer 2001 seine Laufbahn als Fußballspieler und startete eine Karriere als Schiedsrichter. Bereits 2003 konnte sich Eisner für die steirische Landesliga qualifizieren und stieg im Sommer 2004 in die Regionalliga Mitte auf. 

Eisner kam am 24. März 2006 zu seinem Qualifikationsspiel in der Ersten Liga im steirischen Lokalderby FC Gratkorn gegen den Kapfenberger SV (1:1). Nachdem er dieses  bestand, wurde er mit 1. Juli 2006 in den Kader der österreichischen Bundesligaschiedsrichter aufgenommen, wo er in der Ersten Liga zum Einsatz kam. Mit 1. Jänner 2008 wurde Eisner neuerlich aufgestuft und leitet seitdem auch Spiele in der österreichischen Bundesliga, der höchsten Leistungsstufe. Dort gab er am 19. März 2008 im Spiel SV Ried gegen SV Mattersburg (0:0) sein Debüt.

Am 19. November 2008 übernahm Eisner beim freundschaftlichen Länderspiel der U20-Mannschaften zwischen Italien und der Schweiz seine erste internationale Spielleitung. Per 1. Jänner 2010 erhielt der Steirer den Status eines FIFA-Schiedsrichters, den er bis 2015 behielt.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 18. April 2013

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 18. April 2013

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 18. April 2013

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 18. April 2013

Internationale Schiedsrichter-Einsätze 
Stand: 18. April 2013

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Profil René Eisner (abgerufen am 27. Februar 2011)
 FIFA.com: Schiedsrichterliste Österreich (abgerufen am 27. Februar 2011)
 weltfussball.at: Steckbrief René Eisner (abgerufen am 27. Februar 2011)
 transfermarkt.at: Profildaten René Eisner (abgerufen am 20. April 2022)
 worldreferee.com: René Eisner (englisch; abgerufen am 27. Februar 2011)

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Person (Steiermark)
Österreicher
Geboren 1975
Mann